Понтчартрейн или Поншартрен (; ) — озеро в США на юго-востоке штата Луизиана. Крупнейшее озеро в штате, второе по величине среди солёных озёр США, одиннадцатое по площади среди всех озёр в стране.

Название 
Озеро названо в 1699 году в честь французского политического деятеля XVII—XVIII веков Луи Фелипо, графа Пошартрен, который являлся Морским министром Франции во времена правления Людовика XIV, известного как «Король-солнце».

Индейцы, проживавшие в регионе до французской колонизации, называли озеро Оква-та, что означало «широкая вода».

География 
Озеро Понтчартрейн располагается по координатам  К югу от озера лежит город Новый Орлеан и протекает река Миссисипи.

Площадь поверхности — 1632 км², средняя глубина — 3,7—4,3 м. Озеро овальной формы, около 64 км длиной, 39 км шириной.

Солёность меняется от незначительной на северо-западе до почти половины солёности морской воды на восточной дуге, так как это фактически эстуарий, который связан с Мексиканским заливом 13-километровым проливом .

В озеро впадает несколько малых рек, через него построен второй по длине в мире мост-дамба. С Миссисипи озеро соединяет , отделяющий  от остальных частей города. В окрестностях озера расположены болота Манчак.

Примечания 

Бассейн Мексиканского залива
Озёра Луизианы
Лагуны США